Nacionalni park Paklenica
 Starigrad-Paklenica, općina u Zadarskoj županiji
 Paklenica (Novska), gradsko naselje Novske